Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2015 года () прошёл в Уругвае с 14 января по 7 февраля. Победителем стала сборная Аргентины. Лучшим бомбардиром турнира с девятью мячами стал Джованни Симеоне.

4 лучшие команды турнира попали на молодёжный чемпионат мира 2015, который прошёл в Новой Зеландии.

Выбор места проведения 
Аргентина была выбрана в качестве хозяина на собрании Исполнительного комитета КОНМЕБОЛ 18 марта 2011 в штаб-квартире в Луке, Парагвай. На собрании, длившемся 3 часа, было решено, что Аргентина станет хозяином чемпионатов Южной Америки среди молодёжных и юношеских команд в 2013 году.

Команды 
  Колумбия (действующий чемпион)
  Уругвай (хозяева)
  Аргентина
  Боливия
  Бразилия
  Венесуэла
  Парагвай
  Перу
  Чили
  Эквадор

Составы

Города и стадионы 
Турнир проходит в трёх городах: Колония-дель-Сакраменто, Мальдонадо и Монтевидео.

Судьи 
Судейский совет КОНМЕБОЛ выбрал следующих судей и помощников судей для работы на турнире:

Составы

Первый этап 
Первые три команды из каждой группы выходят в финальный этап.

В случае, если команды финишируют с равным количеством очков, окончательный порядок определяется по следующим критериям:
 Большая разница мячей во всех матчах
 Большее число мячей, забитых во всех матчах группы
 Лучший результат в личных встречах
 Жребий

Время начала матчей дано по Аргентинскому времени (UTC-3)

Группа A

Группа B

Финальный этап 
Команды, которые займут места с первое по четвертое, попадут на молодёжный чемпионат мира 2015.

Победитель

Участники молодёжного чемпионата мира 2015 
  Аргентина
  Колумбия
  Уругвай
  Бразилия

Лучшие бомбардиры 
9 голов

  Джованни Симеоне

5 голов

  Гастон Перейро

Примечания

Ссылки 
 Молодёжный чемпионат Южной Америки на сайте КОНМЕБОЛ
 Статистика турнира на сайте КОНМЕБОЛ

Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд
Международные соревнования по футболу в Уругвае
Спорт в Уругвае в 2015 году
Январь 2015 года
Февраль 2015 года
Футбол в Южной Америке в 2015 году
Чемпионаты Южной Америки в Уругвае